Kirill Anatolievitch Koltsov - en russe  - (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Traktor Tcheliabinsk, il débute en senior à l'Avangard Omsk en 2000.  Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Canucks de Vancouver en , en . Il part en Amérique du Nord en 2003. Après une saison et demie assigné dans la Ligue américaine de hockey au club-école des Canucks, le Moose du Manitoba, il revient à l'Avangard. Il signe au Salavat Ioulaïev Oufa en 2007 et remporte la Superliga 2008. L'équipe remporte la Coupe Gagarine 2011.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga 
2010-2011 : nommé dans l'équipe type (casque d'or).
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa Liga|| 27|| 0|| 7|| 7|| 30|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Avangard Omsk || Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Avangard Omsk|| Superliga|| 39|| 0|| 1|| 1|| 20|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Avangard Omsk|| Superliga|| 40|| 1|| 5|| 6|| 32|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Avangard Omsk|| Superliga|| 45|| 4|| 8|| 12|| 54|| 12|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2003-2004|| Moose du Manitoba|| LAH|| 74|| 7|| 25|| 32|| 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Moose du Manitoba||  LAH|| 28|| 3|| 14|| 17|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Avangard Omsk|| Superliga|| 22|| 2|| 2|| 4|| 46|| 10|| 0|| 1|| 1|| 18
|-
| 2005-2006|| Avangard Omsk|| Superliga|| 44|| 9|| 8|| 17|| 100|| 13|| 4|| 5|| 9|| 10
|-
| 2006-2007|| Avangard Omsk|| Superliga|| 51|| 9|| 31|| 40|| 46|| 11|| 3|| 4|| 7|| 14
|-
| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 50|| 5|| 17|| 22|| 45|| 12|| 0|| 6|| 6|| 6
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL|| 49|| 5|| 20|| 25|| 81|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| Salavat Ioulaïev Oufa||  KHL|| 45|| 6|| 16|| 22|| 40|| 11|| 1|| 5|| 6|| 18
|-
|| 2010-2011 || Salavat Ioulaïev Oufa|| KHL || 50|| 5|| 20|| 25|| 60|| 21|| 2|| 9|| 11|| 14
|-
|| 2011-2012 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 52|| 3|| 32|| 35|| 72|| 15|| 1|| 9|| 10|| 14
|-
| 2012-2013|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 36|| 3|| 10|| 13|| 36|| 14|| 0|| 8|| 8|| 8
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 48|| 11|| 24|| 35|| 42|| 15|| 1|| 9|| 10|| 2
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 60|| 18|| 30|| 48|| 30|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2015-2016 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 23|| 1|| 10|| 11|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 16 || 1 || 10 || 11 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||60 ||12 ||17 ||29 ||14 ||6 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
| 2017-2018 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||29 ||1 ||8 ||9 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL ||13 ||2 ||5 ||7 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Bouran Voronej || VHL || 10|| 1|| 6|| 7|| 32|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2018-2019 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL ||9 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

| 2001 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 6|| 7|| 16|| +10|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2003 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 3|| 5|| 6|| +9|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2006 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 27|| +7||align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en février 1983
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tcheliabinsk
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Bouran Voronej
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg